Среднерусская возвышенность — возвышенность, расположенная в пределах Восточно-Европейской равнины от широтного отрезка долины реки Оки на севере до Донецкого кряжа на юге.
 Среднерусская возвышенность — арт-проект «рок-группа» с участием Свена Гундлаха, Никиты Алексеева, Николы Овчинникова, Дмитрия Пригова, Сергея Воронцова и др.